Dipenda peut désigner :
 Dipenda, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Dikome-Balue,
 Dipenda, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Konye.

Homonymie de localités